род растений семейства Жимолостные
  — синоним рода Астрагал из семейства Бобовые